Superligaen 2000-01 var den 11. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 22. juli 2000 til 13. juni 2001. Dette var den sidste sæson under navnet Faxe Kondi-ligaen. Efter sommerpausen skiftede Superligaen navn til SAS-ligaen.

FC København vandt mesterskabet og fik derfor til kvalifikationen til UEFA Champions League. Brøndby IF og Silkeborg IF kom med anden- og tredjepladsen i kvalifikation til UEFA Cuppen, mens FC Midtjylland og AaB på fjerde- og femtepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Herfølge BK og Haderslev FK rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

Stillingen

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 2000/01 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik
 Dansk Fodbolds Historie på Totalbold.dk

2000-01
Fodboldsæson 2000-01